Conseillère steht für:
 Montastruc-la-Conseillère, französische Gemeinde im Département Haute-Garonne, Region Okzitanien
 Kanton Montastruc-la-Conseillère, französischer Kanton im Arrondissement Toulouse, Département Haute-Garonne, Region Okzitanien

Conseillère ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre de la Conseillère (1645–1699), französischer Theologe

Siehe auch:
 Conseiller